Jméno Olga Lepešinská nosí nebo nosily tyto osobnosti:
 Olga Vasiljevna Lepešinská – ruská baletka
 Olga Borisovna Lepešinská – ruská bioložka